Михайловское благочиние:
 Михайловское благочиние — округ Московской епархии.
 Михайловское благочиние — округ Ставропольской епархии.
 Михайловское благочиние — округ Урюпинской епархии.